Мисс Интернешнл 1988 () — 28-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 17 июля, 1988 года в Гифу (Япония), который выиграла Катерина Александра Гуде из Норвегии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Адриана Патрисия Альмада
  — Тони-Джин Фрэнсис Питерс
  — Александра Элизабет Винклер
  — Соня Монтеро
  — Элизабет Феррейра да Силва
  — Катерина Стэйшин
  — Адриана Мария Эскобар Мехия
  — Эрика Мария Паоли Гонсалес (Universe 88)
  — Тина Мария Йоргенсен
  — Сари Сусанна Пяяккёнен
  — Натали Маркай (Universe 87; SF World 87)
  — Кристиана Копп (World 87 & Universe 88)
  — Василики Геротодору
  — Лиса Мария Камачо (Universe 88)
  — Эллис Адриесен
  — Эрика Агилера Гарай
  — Бетси Чунг Фунг-Ни
  — Гудбьёрг Гиссурардоттир (Universe 89)
  — Шикка Сварооп
  — Карин Мэй О’Рейлли
  — Галит Ахарони
  — Фабиола Рицци
  — Мишель Саманта Уилльямс

  — Юки Егами
  — Йун-хии Ли
  — Изабель Сеара
  — Мария Алехандра Мерино Феррер
  — Ники Лиза Джиллетт
  — Глория Патрисия Пропст
  — Катерина Александра Гуде
  — Ксельмира дель Кармен Тристан
  — Сусан Мария Леон Карасса
  — Мария Антеа Орета Роблес
  — Мария Элена Рапозу Канелаш
  — Йоланда Мартинес
  — Анджелин Лип Лай Фонг
  — Мария Кармен Арагаль Касаделья
  — Ульрика Хелена Вестергрен
  — Корина Виттвер
  — Пассорн Боонякиат
  — Дидем Фатма Аксель
  — Хисель Сильва Сьенра (World 88)
  — Дана Мишель Ричмонд
  — Мария Эухения Дуарте
  — Альма Хасанбашич

Не участвовали 
  Барбара Бригитта Тифенбахер

См. также 
 Мисс Мира 1988
 Мисс Вселенная 1988

Ссылки 
Официальный сайт Мисс Интернешнл
Мисс Интернешнл 1988

Сноски 

Мисс интернешнл
События 17 июня
Июнь 1988 года
1988 год в Японии
Гифу